Moradillo de Roa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moradillo de Roa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Moradillo de Roa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar